Зеле́ний Мис — півострів у Сенегалі.
 Зеле́ний Мис — грузинське село Мцване Контсхі.
 Зеле́ний Мис — колишня назва села Страхолісся.
 Зеле́ний Мис - пам’ятка археології на Керенському півострові